Алтынбаев — казахская и татарская фамилия; имеет женскую форму Алтынбаева. Известные носители:

 Алтынбаев, Гали Мансурович (род. 1956) — аккомпаниатор-концертмейстер, народный артист Республики Башкортостан.
 Алтынбаев, Жакслык Куантаевич (род. 1945) — российский политический деятель, депутат Государственной думы второго созыва.
 Алтынбаев, Муслим Мухтарович (род. 1966) — казахстанский военачальник, сын Мухтара Алтынбаева.
 Алтынбаев, Мухтар Капашевич (род. 1945) — казахстанский военачальник, отец Муслима Алтынбаева.
 Алтынбаев, Мырзагалий (1898—1988) — старший чабан колхоза имени Амангельды Иманова Амангельдинского района Кустанайской области, Герой Социалистического Труда.
 Алтынбаев, Рафгат Закиевич (род. 1948) — российский политический деятель.

 Алтынбаева, Зарина Анваровна (род. 1985) — казахстанская оперная певица.

См. также 
 Алтынбай